Города Багамских островов — перечень городов и наиболее крупных населённых пунктов, расположенных в Содружестве Багамских Островов ().

Приводятся данные переписей населения, проведённых в 1990 и 2010 годах.

Вест-Энд город в Багамах

См. также 
 Административное деление Багамских Островов

Примечания 

 
Багамские острова
Багамские Острова